Bruno Leuschner ist der Name folgender Personen:

* Bruno Leuschner (Politiker) (1910–1965), deutscher Politiker (SED)
 Bruno Leuschner (Musiker) (* 1957), deutscher Dirigent, Komponist und Arrangeur 

Bruno Leuschner bezeichnet:
 das Kernkraftwerk Greifswald
 die Hochschule für Ökonomie Berlin